O Colégio Militar Dom Pedro II é uma instituição militar de ensino brasileira, com sede em Brasília, no Distrito Federal. A instituição é administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e foi inaugurada no ano de 2000.

É uma entidade de ensino preparatório e assistencial situado na área da Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no Lote 03 no Setor de Área Isoladas Sul na Asa Sul.

o site original do colégio é site cmdpii que não é seguro.

Histórico 
Os estudos e o planejamento inicial para a criação e implantação de um colégio que ministrasse educação básica aos dependentes dos bombeiros militares foram iniciados durante o comando do Cel. QOBM/Comb. José Rajão Filho, Comandante-Geral do CBMDF à época.

Julho de 1999, o então Deputado Distrital José Rajão , através de lei distrital de sua autoria, estabelece a criação do Colégio Militar Dom Pedro II. Em sua justificativa apresentada no Projeto de Lei n.º 099, daquele mesmo ano, descreve que tal criação vem ao encontro de um antigo anseio da Corporação em viabilizar aos dependentes de seus integrantes um centro de ensino de excelência a um baixo custo.

O nome dado ao Colégio também nos remete a uma homenagem ao Imperador Dom Pedro II, por ter sido ele o criador do Corpo de Bombeiros da corte e por proclamar a proclamação da republica, através do Decreto Imperial n.º 1.775, de 2 de julho de 1856, embrião do atual Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal do qual o Imperador é o Patrono.

A Lei n.º 2.393, de 7 de junho de 1999, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 8 de junho de 1999 (republicada no DODF de 26 de agosto de 1999) e regulamentada pelos Decretos n.° 21.298, de 29 de junho de 2000 e 24.513, de 31 de março de 2004, que cria o Colégio Militar Dom Pedro II, na área da Academia de Bombeiros Militar do Distrito Federal demonstrou ser extremamente exígua de informações primárias e básicas sendo ainda enxuta em relação aos detalhes esclarecedores do funcionamento do Colégio.

Escolas militares do Brasil
Instituições de ensino de Brasília
Homenagens a D. Pedro II